Кашмир — чаще всего используется как топоним, и обозначает область на северо-западе полуострова Индостан.

Кашмир (Индостан) 
 Кашмирская долина — долина между Гималаями и горной цепью Пир-Панджал.
 Джамму и Кашмир (союзная территория) — союзная территория Индии.
 Джамму и Кашмир (штат) — бывший штат на севере Индии.
 Джамму и Кашмир (княжество) — туземное княжество британской Индии.
 Ладакх — союзная территория Индии.
 Азад-Кашмир — самая южная административная единица в пределах управляемой Пакистаном части прежнего княжества Кашмир.
 Гилгит-Балтистан — самая северная административная единица в пределах управляемой Пакистаном части прежнего княжества Джамму и Кашмир.
 Аксайчин — регион, расположенный на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии.
 Долина Кырчинбулака — небольшая область, расположенная на севере Кашмира, одна из кашмирских областей под управлением Китая.

Другие топонимы 
 Кашмир — пригород Крайстчерча в Новой Зеландии.
 Кашмир — деревня в провинции Хормозган, Иран.
 Кашмир — пригород Брисбена, Австралия.
 Кашмир — город в округе Шелан, штат Вашингтон, США.

Музыка 
 KSHMR (род. 1988) — индо-американский диджей и музыкальный продюсер.
 Kashmir (группа) — датская альтернативная рок-группа.
 Kashmir — альтернативная рок-группа из Карачи, Пакистан.
 «Kashmir» — песня британской рок-группы Led Zeppelin с альбома Physical Graffiti.
 Kashmir: Symphonic Led Zeppelin — инструментальный альбом Джеза Коулмана, посвящённый группе Led Zeppelin.
 «Kashmir» — инструментальный трек группы Scooter с альбома Back to the Heavyweight Jam.
 Cashmere Cat (род. 1987) — норвежский музыкант и продюсер.
 Cashmere — группа из США.
 Cashmere — альбом группы Cashmere.
 Cashmere — альбом группы Swet Shop Boys.
 «Pink Cashmere» — песня Принса.
 «Cashmere» — песня Риты Ора.
 Kasmir — финский певец, музыкальный продюсер.

Изобразительное искусство 
 Кашемир — картина Джона Сарджента.

Другое 
 Кашмир — породистый скаковой жеребец.
 HMS Kashmir (F12) — эскадренный миноносец Королевского военно-морского флота Великобритании периода Второй мировой войны.
 HMS Kashmir (1915) — грузопассажирское судно времён Первой мировой войны.
 Ян Роуз Кашмир — участница цветочных антивоенных маршей у Пентагона 1960-х годов.
 «Кашмир» — стихотворение Алеша Штегера.
 Кашмирский шиваизм — даршана индийской философии.
 Касмир, Эрвин (1895—1982) — германский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.

См. также 
 Кашемир — очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения.
 Пуховая коза.
 Казимир (значения)
 Кашмири (значения)
 Кашмор (значения)
 Джамму и Кашмир (значения)